{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#F9D251"
!colspan="12"|Australian Open 2023
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
|colspan="2" | Luisa Stefani Rafael Matos
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
|colspan="2" | Sania Mirza Rohan Bopanna
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
|colspan="2" |7–6(7–2), 6–2
|
|- style="background:#e3e3e3; text-align:center;"
|colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|Simplu:
|Masculin      Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu:
|Masculin      Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Mixt:
|Mixt
|
|- style="background:#e3e3e3; text-align:center;"
|colspan="11" | Calificări|- style="text-align: center;"
|Masculin 
|Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|}Australian Open 2023 – Dublu mixt ''' a avut loc în a doua jumătate a lunii ianuarie 2023. Treizeci și două de perechi s-au înscris în competiția de dublu mixt a turneului australian de Grand Slam disputat la Melbourne Park. Campionii en-titre au fost cuplul croato-francez Ivan Dodig și Kristina Mladenovic, dar Dodig a ales să nu-și apere titlul. Mladenovic a jucat în parteneriat cu Juan Sebastián Cabal însă a pierdut în runda a doua.

Luisa Stefani și Rafael Matos au câștigat titlul de dublu mixt la Australian Open 2023, învingând în finală perechea indiană Sania Mirza și Rohan Bopanna cu 7–6(7–2), 6–2. Acest turneu a marcat ultima apariție de Grand Slam a Sania Mirza, triplă campioană de Grand Slam la dublu mixt (Australian Open 2009, Roland Garros 2012, US Open 2014).

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe

Australian Open 2023
ATP Tour 2023
WTA Tour 2023